Erdutski brijeg je brijeg ili visoravan u istočnom dijelu Hrvatske, dvadesetak kilometara istočno od grada Osijeka, proteže se iznad ušća rijeke Drave u Dunav nekih desetak kilometara prema istoku. Najviši vrh smješten je na 190 metara nadmorske visine. Osim pravog naziva za taj brijeg može se čuti još naziva kao što su Daljska planina, Erdut planina i Aljmaš planina.

Visoravni u Hrvatskoj